Le nom Canarium est porté par deux genres :

 Canarium, genre de plantes de la famille des Burseraceae.
 Canarium, genre de mollusques de la famille des Strombidae.